Tritonus steht für:

 Tritonus, ein musikalisches Intervall
 Tritonus (Band), deutsche Rockband
 Tritonus (Ensemble), Schweizer Volksmusikgruppe